Биармия:

 Биармия — историческая область.
  — поэма.
 (1146) Биармия — астероид.